Мастер синих распятий () — итальянский художник умбрийского или эмилианского происхождения, работавший работал в 3-й четверти XIII века. 

Среди работ, причислявшихся к «школе Джунта Пизано», английский исследователь Эдвард Харрисон Мэй выделил расписные кресты, на которых фон прописан синей краской. Часть этих произведений имела похожую манеру изображения, поэтому Харрисон Мэй приписал их кисти одного анонимного мастера, которого назвал «Мастером синих распятий». Учёные предполагают, что этот художник был ассистентом Джунта Пизано и работал под его руководством при оформлении церкви Святого Франциска в Ассизи. Именно в сокровищнице этой церкви хранится расписной крест, послуживший «точкой отсчёта» для определения манеры этого мастера. Это двусторонний крест, некрупного формата (110 х 77 см); на нём изображён распятый Христос в стиле, характерном для Джунта Пизано, а по сторонам от его тела скорбящие Дева Мария и Иоанн Богослов. По стилистическим особенностям этому мастеру приписывается ещё один небольшой (38х23 см) процессионный крест, хранящийся в Музее колледжа Смита (Нортхэмптон, Массачусетс). По всей вероятности он служил навершием епископского жезла-посоха. Крест выполнен из дерева, покрытого ghesso (левкасом) — алебастром, замешанным на животном клее, на который наложены тонкие золотые пластины, расписанные темперой. Предположительная дата изготовления этого креста — 1265—1275 годы.

Наряду с Ассизи художник работал в других местах Умбрии. Из этих работ до наших дней дошло несколько распятий, сохранившихся в плохом состоянии, которые приписывают его кисти: одно в Кастеллино в Норче, другое — в церкви Вознесения Девы Марии в Валло-ди-Нера и ещё одно в пинакотеке города Сполето. Ему также приписывается икона «Распятие» (нач. 1270-х гг., Музей изящных искусств, Бостон), и одна «Мадонна» из частной коллекции. Поскольку круг произведений этого художника до сих пор строго не определён, некоторые эксперты приписывают ему работы, которые числятся за другими анонимными авторами. Так, на прошедшей в 1999 году в Музее Метрополитен выставке «Сокровищница церкви Святого Франциска в Ассизи» в каталог Мастера синих распятий были внесены две работы из Вашингтонской Национальной галереи искусства, которые ранее числились за так называемым Мастером францисканских распятий — «Иоанн» и «Богоматерь», созданные в 1272 году. По всей вероятности, ранее они располагались на правом и левом конце перекладины неизвестного креста.

Мастер синих распятий был последователем школы Джунта Пизано; его творчество протекало в русле византийской традиции. По сути, работы этого художника представляют собой вариации на византийские темы, выполненные в стиле установившейся в его время новой католической традиции изготовления крестов. Он был ведущим умбрийским художником третьей четверти XIII века, сыгравшим важную роль в становлении местной школы живописи.

Библиография 
 La Pittura in Italia. Il Duecento e il Trecento. — : Electa, 1986. — P. 376, 379, 412, 596
 The Treasury of Saint Francis of Assisi / edited by Giovanni Morello and Laurence B. Kanter. — : Electa, 1999.
 Miklos Boskovits. The Origins of Florentine Painting. 1100—1270. — Giunti, 2001.

Распятия
Анонимные художники